Zakrzówek (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Kraśnicki
 Zakrzówek (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Kraśnicki
 Zakrzówek (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Garwoliński
 Zakrzówek (powiat Kazimierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Kazimierski
 Zakrzówek (powiat Zwoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński